Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев (; род. 11 июня 1984, Павлодар, Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель. Аким города Павлодара (с 22 августа 2018 по 2 июля 2019 года).

Биография 
Родился 11 июня 1984 года в городе Павлодаре.

В 2005 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по квалификации бакалавр экономики.

Является выпускником международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак»: в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брадфордском университете (Великобритания).

В 2016 году окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова по специальности «Строительство».

Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан (сентябрь 2005 — июль 2006).

С октября 2007 по сентябрь 2008 года — директор департамента маркетинга и коммерциализации, директор департамента стратегического развития РГП «Национальный центр биотехнологий Республики Казахстан» (Астана).

С сентября 2008 по ноябрь 2009 года — занимал руководящие должности в коммерческих структурах в городе Астане.

С ноября 2009 по июль 2012 года — директор департамента научно-технической политики и нормирования, управляющий директор — член правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (Астана).

С июля 2012 по май 2015 года — заместитель акима города Степногорска Акмолинской области.

С мая 2015 по август 2018 года занимал должность акима города Степногорска.

22 августа 2018 года назначен акимом города Павлодара.

2 июля 2019 года завершил полномочия акима города Павлодара.

Награды 
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Юбилейная медаль «20 лет Астане» (2018)

Примечания

Ссылки 
 Аккаунт в Фейсбуке
 Аккаунт в Инстаграме
 Ануар Кумпекеев: Чем известен новый аким Павлодара
 Аким Павлодара: У меня нет «агашки»
 В Павлодаре стартовал новый проект Jas shańyraq
 В Павлодаре создали новый фронт-офис Open Pavlodar 

Выпускники экономического факультета МГУ
Выпускники Кокшетауского государственного университета
Акимы Павлодара